Die Superettan 2022 war die 23. Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußball­liga unter diesem Namen und die insgesamt 94. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison begann am 2. April und endete am 5. November 2022.

Als Absteiger aus der Allsvenskan nahmen Örebro SK, Östersunds FK und Halmstads BK teil. Aus der Division 1 kamen die Aufsteiger IF Brommapojkarna, Utsiktens BK (Nordstaffel) sowie aus der Südstaffel Dalkurd FF und Skövde AIK.

Am vorletzten Spieltag sicherte sich IF Brommapojkarna die Meisterschaft und den Aufstieg in die Allsvenskan. Damit gelang den Stockholmern der direkte Durchmarsch von der dritten in die höchste Liga. Den zweiten direkten Aufstiegsplatz errang Halmstads BK, dem damit der sofortige Wiederaufstieg gelang; den Relegationsplatz belegte Östers IF.

Direkt absteigen mussten Dalkurd FF und Norrby IF, die am letzten Spieltag noch von Östersunds FK vom Relegationsplatz verdrängt wurde; zweiter Relegationsteilnehmer war Örgryte IS. Torschützenkönig wurde Viktor Granath von Västerås SK mit 24 Toren.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Allsvenskan 2023 
Der 3. der Superettan 2022 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2022 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel in der Relegation. Der Sieger qualifizierte sich für die Allsvenskan 2023. Die Spiele fanden am 10. und 13. November 2022 statt. Varbergs BoIS setzte sich in beiden Begegnungen durch und behielt den Platz in der ersten Liga.

|}

Superettan 2023 
Der 13. und 14. der Superettan 2022 spielten gegen die jeweils Zweiten der Nord- bzw. Südstaffel der Division 1 2022 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel in der Relegation. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2023. Die Spiele fanden am 10. und 13. November 2022 statt. Die beiden Zweitligisten Östersunds FK und Örgryte IS setzten sich jeweils durch und hielten die Klasse.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Offizielle Website der Superettan (schwedisch)

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022